Champs (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Champs (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Champs (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia